Joe Dawson peut désigner :
 Joe Dawson (1889-1946), pilote automobile américain ;
 Joe Dawson (né en 1960), basketteur américain.

Fiction 
 Joe Dawson, personnage de fiction joué par Jim Byrnes